In absentia – locuzione latina, utilizzata soprattutto in ambito forense
 In absentia – album dei Porcupine Tree
 In absentia – cortometraggio del 2011 diretto da Stephen e Timothy Quay